WF peut faire référence à :

 Wallis-et-Futuna, selon la liste des codes des domaines internet : .wf
 une abréviation de la wikification
 Windows Workflow Foundation, composante du framework Microsoft .Net 3.0